Projetor de slides
 Projeção (psicologia) - no contexto da psicologia
 Projeção (matemática) - um dos vários tipos de funções, aplicações ou transformações
Projeção (álgebra linear) - a projeção de um espaço vetorial em um de seus subespaços lineares
 Projeção (geometria descritiva) - o conceito aplicado à geometria descritiva
 Projeção (álgebra relacional)

Desambiguação